Pepe Guízar – compositore messicano
 Rafael Guízar Valencia – vescovo messicano venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Ricardo Guízar Díaz – arcivescovo cattolico messicano
 Tito Guízar – cantante e attore messicano naturalizzato statunitense